Dawson Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Dawson Island (Florida)
 Dawson Island (Minnesota)
 Dawson Island (South Carolina)

zu Chile gehörend:
 Dawson Island, englischer Name der Isla Dawson